Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 2015/2016 rozpoczął się 23 sierpnia 2015 r. w nowozelandzkiej Cardronie, a zakończył się 10 marca 2016 r. we francuskim Tignes (Pierwotnie miał się skończyć 13 marca 2016 r. w amerykańskim Squaw Valley, ale zawody odwołano.).

Puchar Świata rozgrywany był w 14 krajach i 22 miastach na 4 kontynentach.

Obrońcami Kryształowej Kuli byli Kanadyjczyk Mikaël Kingsbury wśród mężczyzn oraz Amerykanka Hannah Kearney wśród kobiet. W tym sezonie wśród mężczyzn, zwyciężył ponownie Kanadyjczyk Mikaël Kingsbury, a u kobiet najlepsza okazała się Amerykanka Devin Logan.

20 i 28 lutego w koreańskim ośrodku Bokwang Phoenix Park odbyły się próby przedolimpijskie do zbliżających się zimowych igrzysk olimpijskich w 2018 roku.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 HP = Halfpipe
 SS = Slopestyle
 BA = Big Air

Kalendarz i wyniki Pucharu Świata

Mężczyźni

Wyniki reprezentantów Polski

Kobiety

Wyniki reprezentantek Polski

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

2015 w sportach zimowych
2016 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym